Mojos kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Moxos, provins, Beni, 
 Provincia Cercado (provins i Beni), 

Robotskapade Boliviaförgreningar